Мольер:
 Мольер (настоящее имя Жан-Батист Поклен; 1622—1673) — французский комедиограф, создатель классической комедии.
 Мольер (фильм, 2007) — французский фильм 2007 года.
 Мольер (роман) (или «Жизнь господина де Мольера») — романизованная биография (исторический роман) Михаила Булгакова.
 Мольер (пьеса Булгакова) — пьеса в четырёх действиях М. А. Булгакова, написанная в 1929 году. Ставилась также под названием «Кабала святош».